Гурдон може да се односи на:

 Гурдон (Ардеш), насељено место у Француској, у департману Ардеш
 Гурдон (Лот), насељено место у Француској, у департману Лот
 Гурдон (Приморски Алпи), насељено место у Француској, у департману Приморски Алпи
 Гурдон (Саона и Лоара), насељено место у Француској, у департману Саона и Лоара
 Гурдон Мира, насељено место у Француској, у департману Корез